Bushido steht für:

 Bushidō, eine Lebensphilosophie der Samurai des alten Japan
 Bushido (Rapper) (* 1978), deutscher Rapper
 Bushido (Autobiografie), eine Autobiografie des Rappers Bushido
 Bushido (Band), eine chilenische Nu-Metal-Band aus Temuco
 Bushido (Spiel), ein Pen-and-Paper-Rollenspiel
 Bushido − Kampf um die goldenen Reisschalen, ein Hongkong-Film von 1987